Франси́ско Каси́лья Корте́с, более известный как Кико Касилья (; ), — испанский футболист, вратарь клуба «Хетафе».

Карьера 
Получил своё футбольное образование в системах «Химнастика» и «Реала», а затем начал выступать за резервные команды мадридского клуба. В них он был лишь третьим вратарём, поэтому Кико решил не продлевать контракт со «сливочными» и в 2007 году перешёл по свободному трансферу в «Эспаньол». Сезон 2007/08 он провёл в основном во второй команде, а за первую провёл четыре встречи. Его дебют в Примере состоялся 20 января 2008 года в матче против «Вальядолида» Следующие два сезона Кико провёл в аренде в «Кадисе», с которым он поднялся в Сегунду и вылетел из неё. Потом его отправили в аренду на один сезон в «Картахену». Сезоны 2011/12 и 2012/13 Кико в основном использовался в ротации «Эспаньола», а настоящим «первым номером» клуба стал только в сезоне 2013/14, сыграв в тридцати семи встречах. В июле 2015 года вернулся в «Реал» за 6 млн евро. Долгое время оставался в тени Кейлора Наваса, периодически заменяя того лишь в малозначимых играх клуба (в основном, это были кубковые матчи). 

17 января 2019 года «Лидс Юнайтед» объявил о трансфере Касильи, контракт рассчитан до лета 2023 года.

В июле 2021 года Кико вернулся в Испанию, «Лидс» отдал его «Эльче» на правах годичной аренды.

Достижения 

 «Реал Мадрид»
  Чемпион Испании: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Испании по футболу : 2017
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
 Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2016, 2017, 2018
 Итого: 10 трофеев
 «Лидс Юнайтед»
  Чемпионшип Английской футбольной лиги: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эспаньола» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Хетафе»